Олег Михайлович Лопатто () — советский гребец и тренер.

Биография 
Олег Лопатто родился 1 мая 1926 года в Севастополе в семье Михаила Михайловича и Веры Фёдоровны Лопатто.

С 25 июля 1943 года участвовал в Великой Отечественной войне.

Выступал в соревнованиях по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. В 1948 году завоевал золотую медаль чемпионата СССР по академической гребле среди четвёрок с рулевым.

Впоследствии работал в московском ЦСК ВМФ, где был начальником команды и главным тренером по гребле на байдарках и каноэ. Вышел в отставку 11 октября 1971 года в звании полковника.

Награждён медалями «За оборону Москвы» (28 декабря 1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги».

Заслуженный работник физической культуры России (28 апреля 1993).

Умер в 1995 году. Прах захоронен в колумбарии на Ваганьковском кладбище.

Примечания 

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Гребцы (академическая гребля) СССР
Чемпионы СССР по академической гребле
Тренеры СССР по гребле на байдарках и каноэ
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища